

Astronomia 
Utgard – ampia struttura anulare su Callisto

Geografia 
Utgård – villaggio nel comune di Hvaler in Norvegia

Mitologia 
Utgard – mondo della mitologia norrena

Musica 
Utgard – album degli Enslaved del 2020

Altro 
Monte Utgard – luogo immaginario del Ciclo dell'Eredità